Mederich steht für:

 Mederich († nach 357), alamannischer Gau-König
 Mederich (Volkmarsen), wüst gefallenes Dorf in der Gemarkung von Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen